Футбо́льный клуб Де́тско-ю́ношеской спорти́вной шко́лы И́лукстского кра́я (), или сокращённо Футбо́льный клуб ДЮСШ И́луксте () — латвийский футбольный клуб из города Илуксте, выступающий в Первой лиге Латвии по футболу.

История названий 
 «Илуксте» (2009—2010);
 ДЮСШ Илуксте (с 2011 года).

Результаты выступлений 

* ЛФФ одобрила повышение клуба ДЮСШ Илуксте в Первую лигу, так как другие клубы не изъявили такого желания.

Главные тренеры 
  Ален Винокуров (2009—2013)
  Владимир Пачко (2013)

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 4:2 («Спартак», 2013).
 Наиболее крупное поражение: 2:10 («Металлург», 2013).

Примечания 

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Илуксте